Desa Karangpule kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpule (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Desa Karangpule (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,31), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar